Патриарший экзархат Кувейта () — патриарший экзархат Мелькитской католической церкви с центром в городе Кувейт, Кувейт. Патриарший экзархат Кувейта распространяет свою юрисдикцию на всю территорию страны. Численность патриаршего экзархата верующих составляет около 800 человек.

История 
Во второй половине XX века в Кувейте сформировалась община христиан мелькитов-католиков. Эту общину в основном составляли рабочие из соседних стран. Первоначально эта община находилась под пастырским попечением латинского ординария апостольского викариата Кувейта (сегодня — Апостольский викариат Северной Аравии).

25 марта 1972 года мелькитский патриарх Максим V Хаким учредил патриарший экзархат для верующих, проживающих в Кувейте.

В настоящее время в Кувейте действует один мелькитский приход в городе Кувейт.

Епископы экзархата 
 епископ Василий Канакри (25.03.1972 — 2002);
 епископ Бутрос Гариб (9.08.2002 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация 

Католические епархии Кувейта
Епархии Мелькитской католической церкви